Чемпионат Туркмении по футболу 1994 — третий независимый чемпионат Туркмении по футболу.

В борьбе за первенство старт взяли снова 10 команд. Победителем 3-й год подряд стал лидер туркменского футбола Копетдаг.

Чемпионат проходил со 2 апреля по 1 октября 1994 года. По итогам сезона ни одна из команд не покинула высшую лигу.

Результаты матчей

Турнирная таблица 

Лучший бомбардир: Берды Нурмурадов («Копетдаг» Ашхабад) — 13 мячей.

Состав победителя 
Копетдаг
 вратари — Евгений Набойченко, Александр Коробко
 защитники — Рахмангулы Байлиев, Аман Аннадурдыев, Дмитрий Корж, Джума Мередов, Рафис Гильманов, Рахим Курбанмамедов, Чары Сейдиев, Евгений Сысоев
 полузащитники — Камиль Мингазов, Аман Мередов, Виталий Золотухин, Валерий Кириллов, Сергей Плющенко, Курбангельды Дурдыев,
 нападающие — Чарыяр Мухадов, Курбанмамед Мередов, Муслим Агаев, Юрий Магдиев, Бердымурад Нурмурадов

1994
Футбол в Азии в 1994 году
1994 год в Туркменистане